Der Begriff Urbild bezeichnet:

 in der Barockzeit einen Archetypus, Original, Ideal oder die Idee
 in der Kartografie die Oberfläche eines Körpers, die durch eine Projektion auf eine Karte abgebildet wird, siehe Urbild (Kartografie)
 in der Mathematik alle Elemente, die durch eine Funktion in eine vorgegebene Menge abgebildet werden, siehe Urbild (Mathematik)
 in der analytischen Psychologie (C.G.Jung) die Repräsentanz der Archetypen durch Urbilder (Archetypische Symbole)
 in der Platonischen Ideenlehre der Gegenbegriff zum Abbild

Siehe auch: